Douve może dotyczyć: 
 Douve – rzeka we Belgii, dopływ rzeki Leie
 Douve – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Manche, uchodzi do kanału La Manche